OS steht als Abkürzung für:

 Austrian Airlines, österreichische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Compagnie de l’Ouest Suisse, schweizerische Bahngesellschaft
 Oberflächenschutzsystem in Konstruktionen
 Oberschlesien
 Oberschule
 Oberstufen-Kolleg Bielefeld (Versuchsschule an der Universität Bielefeld)
Oculus Sinister (Medizinische Bezeichnung des linken Auges)
 Offizielle Sammlung der Zürcher Gesetzessammlung
 Offizierschule der Schweizer Armee
 Offiziersschüler der NVA
 Off-Screen in Drehbüchern
 Ohne Schaffner, Wagenkennzeichnung bei der Straßenbahn Dresden, siehe Straßenbahn Dresden #Zeit der DDR
 Open Service (Offener Dienst), siehe Galileo (Satellitennavigation) #Dienste
 Open Skies, siehe insbesondere Vertrag über den Offenen Himmel
 Open Source, Software mit frei verfügbarem Quelltext
 Operating System, englisch für Betriebssystem
 Optionsschein
 On Sight (ETCS), eine Betriebsart des europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS
 Ordnance Survey, nationale Landesvermessungsbehörde Großbritanniens
 Organisation Spéciale, historische algerische Terrororganisation
 Orientierungsstufe, eine Schulform
 OS (Automarke), ehemalige japanische Automarke
 Syrien (ICAO-Code)

OS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Osnabrück und Landkreis Osnabrück
 Kroatien: Osijek
 Niederlande: Sattelauflieger 
 Tschechien: Okres Ostrava-město, deutsch: Ostrau-Stadt (auslaufend)

Siehe auch:
 Os

Abkürzung